Les Faboideae sont une des principales sous-familles de la famille des Fabaceae (ou Leguminosae). Un autre nom est Papilionoideae mais il ne peut être utilisé que quand la famille se nomme Leguminosae. Le nom Faboideae peut être utilisé indifféremment que la famille soit nommée Fabaceae ou Leguminosae.

Cette sous-famille n'existe pas en classification classique (1981), qui élève ce groupe à l'échelon de la famille des Fabaceae (stricto sensu) ou Papilionaceae.

Cette sous-famille a une répartition cosmopolite et ses espèces sont adaptées à une très grande variété d'environnements. Les Faboideae peuvent être des arbres, des arbustes ou des herbes. Elles sont souvent munies de nodosités racinaires. Leurs fleurs sont de forme très homogène, suivant le type classique de la fleur papilionacée du petit pois. Elles ont un androcée diadelphe (du grec di, deux, et d'adelphos, frère) : les étamines ont leurs filets soudés entre eux et forment deux groupes distincts.

Elle a une grande importance économique, notamment par les tribus des Fabeae, des Phaseoleae et des Trifolieae, qui regroupent de nombreuses espèces cultivées pour l'alimentation humaine (légumineuses à graines : soja, haricot, pois, pois chiche, lentille, fève...) ou pour l'alimentation animale (légumineuses fourragères : luzerne, trèfle, sainfoin, vesce, gesse...) ainsi que des plantes ornementales.

Note : le genre type Faba est un synonyme de Vicia, et c'est sous ce nom qu'il est repris dans la liste des genres ci-dessous.

Taxons de rang inférieur

Tribus

Genres 
Voici une liste de genres appartenant à cette sous-famille.

Phylogénie 
La phylogénétique moléculaire moderne recommande une classification basée sur le clade des Faboideae comme alternative supérieure à la classification tribale traditionnelle de Polhill :

Remarque : les branches mineures ont été omises.

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 

Sous-famille de Fabaceae (nom scientifique)